est une expression anglo-saxone signifiant « le début ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais du Début (), film soviétique de  sorti en 1970 ;
 , film américain sur le skateboard sorti le .

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée diffusée du  au .

Épisode 

 , titre original du  de la  saison dEureka Seven ;
 , titre original du Commencement,  de la  de Red Dwarf ;
 , titre original du  épisode de la  saison de Samouraï Jack ;
 , titre original du Commencement,  épisode de la  de X-Files : Aux frontières du réel.

 Musique 

 Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'One Ok Rock présente sur l'album Jinsei×Boku= sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Seal sorti le .

 Album 

 , EP des  sorti le  ;
 , album du groupe The Black Eyed Peas sorti le  ;
 , album du groupe Brooklyn Bounce sorti le  ;
 , album du groupe Jandek sorti le  ;
 , album de JYJ sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Melody Thornton sorti le  ;
 , album du groupe Mercyful Fate sorti en 1987 ;
 ''''', album de Trae sorti le .

Voir aussi